Andaluz steht für:

 Andaluz (Soria), ein kleines Dorf in Spanien
 Luiza Andaluz (1877–1973)
 Andalusischer Dialekt

andaluz (spanisch) steht für:
 andalusisch, siehe Andalusien